3 miejscowości w Polsce: 
 Pianki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo 
 Pianki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna 
 Pianki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz

Zobacz też: Boguty-Pianki